

Un Sapin pour Sibylline 
Sixième histoire de la série Sibylline de Raymond Macherot. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1967).

Synopsis

Publication

La Soirée de Noël de Sibylline 
Neuvième histoire de la série Sibylline de Raymond Macherot. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1969).

Synopsis

Publication

Sibylline et le gâteau d'anniversaire 
Dixième histoire de la série Sibylline de Raymond Macherot. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1970).

Synopsis

Publication

Ça, c'est du gâteau ! 
Treizième histoire de la série Sibylline de Raymond Macherot. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1972).

Synopsis

Publication

Sibylline et le coucou 
Dix-septième histoire de la série Sibylline de Raymond Macherot et Paul Deliège. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1974).

Synopsis

Publication

Veillée de Noël 
Dix-neuvième histoire de la série Sibylline de Raymond Macherot et Paul Deliège. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1976).

Synopsis

Publication

Flouzemaker en vacances 
Vingt-septième histoire de la série Sibylline de Raymond Macherot. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1982).

Synopsis

Publication

Patakes et le Pignou 
Trentième histoire de la série Sibylline de Raymond Macherot. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1984).

Synopsis

Publication

Tante Mirmy Popcorn 
Histoire de la série Sibylline de Raymond Macherot. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1985).

Synopsis

Publication

Le Chevalier printemps 
Trente-huitième histoire de la série Sibylline de Raymond Macherot. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1987).

Synopsis

Publication

Sibylline en vacances 
Quarantième histoire de la série Sibylline de Raymond Macherot. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1987).

Synopsis

Publication 

 
Sibylline